Nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, Bahamut è una potente divinità draconica tratta dal Bahamūt della mitologia araba.

Introdotto nella prima Edizione di Dungeons & Dragons e mantenuto nel Manuale Completo delle Divinità del 2004, Bahamut, il Drago di Platino, è il re dei draghi buoni.

Divinità di Forgotten Realms